Bengler steht für 

 eine veraltete Bezeichnung der Flagellanten
 einen Ritterbund des 14. Jahrhunderts, siehe Bengler (Ritterbund)